Лоба́нова — русская фамилия, женский вариант фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы 
 Лобанова, Лилия Даниловна (1922—1992) — украинская оперная певица и педагог.
 Лобанова, Марина Николаевна (род. 1953) – литератор, культуролог и музыковед 
 
 Киреева (Лобанова), Светлана Владимировна (род. 1961) — советская и российская спортсменка (подводное плавание).

Составные фамилии 
 Лобанова-Ростовская, Екатерина Александровна (1735—1802) — троюродная сестра императора Петра II.

Топоним 
 Лобанова — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Лобанова — деревня в городском округе Верхотурский Свердловской области.
 Лобанова — деревня в Гаринском городском округе Свердловской области.
 Лобанова — деревня в Исетском районе Тюменской области. См. также